Cuchillo puede referirse a:
 Cuchillo, Instrumento cortante u hoja, de mano o de otro tipo, con o sin un mango.
 Cuchillo-Có Argentina.
 Cuchillos, Nombre común dado a la planta Iris germanica.